Bundespräsident Gustav Heinemann bezeichnet:
 Gustav Heinemann (1899–1976), deutscher Politiker, dritter Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland
 Bundespräsident Gustav Heinemann (Briefmarkenserie), Briefmarkenserie der Deutschen Bundespost 1970–1973